La Ramallosa puede referirse a.
La parroquia de Santa Cristina de la Ramallosa, en el municipio pontevedrés de Bayona.
La parroquia de San Pedro de la Ramallosa, en el municipio pontevedrés de Nigrán, separada de la anterior por el río Miñor.

Referencias